Oldenburgische Verfassung kann sich auf folgende Verfassungen beziehen:

 Staatsgrundgesetz von Oldenburg (1849–1918)
 Verfassung für den Freistaat Oldenburg (1919–1933)